Bokšić, un village de Croatie ;
 Bokšić, une localité du Kosovo.